Tecnocracia es el gobierno manejado por aquellos que tienen mayor formación técnica y puede referirse a:

Gobierno
 Movimiento tecnocrático, creado en Estados Unidos, promueve una sociedad de abundancia.
 Red de Tecnócratas Europeos, organización europea que promueve las ideas tecnocráticas.

Historia
 En la historia contemporánea de España, el desarrollismo, periodo de la dictadura de Francisco Franco que sigue al plan de Estabilización de 1959, en el que fueron muy influyentes personajes próximos al Opus Dei (denominados tecnócratas).

Ficción
 En la ficción del juego de rol Mago: La Ascensión la Tecnocracia es una sociedad secreta.